Роџер Федерер је седми пут освојио турнир. У финалу је победио Алехандра Фаљу резултатом 7:6, 7:6.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Отворено првенство Халеа 2014.